Евге́ний Евге́ньевич Крыло́в (2 июля 1965, Саратов) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.

Биография 
В 1988 году окончил Саратовский политехнический институт.

В 1993 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Григория Чухрая).

В 1998 году устроился в Православное Информационное Телевизионное Агентство (ПИТА). Делал передачу «Канон» на ТВ-6. После развала агентства в начале 1999 года, перешёл в спутниковую сеть АСТ, где делал православное обозрение «Благовест» (Диплом за профессионализм в раскрытии темы Фонда «Академия Российского телевидения») и документальные фильмы православной тематики.

На кинофестивале «Лучезарный Ангел», проходившем в ноябре 2006 года, сценарий Евгения Крылова «Реки Вавилона» стал одним из победителей конкурса киносценариев.

Творчество

Сценарист 
  — Чувства вещей
 Реки Вавилона

Режиссёр 
  — Сон господина Экономиди
  — Чувства вещей
  — Время Патриарха
  —  — Вера святых
 Миссионерские письма
  — Николай II. Сорванный триумф

Актёр 
  — Сон господина Экономиди

Примечания

Ссылки 
 Реки Вавилона. Часть 1. Есть ли смысл в православном кино? С Евгением Крыловым беседовала Валерия Ефанова. Сайт Православие и мир, 21.05.2008.
 Реки Вавилона. Часть 2. Миссионерское письмо с телеэкрана С Евгением Крыловым беседовала Валерия Ефанова. Сайт Православие и мир, 22.05.2008
 Николай II. Сорванный триумф. Сайт Православие и мир.
 
 Ролики и фото режиссёра на Mail.ru
 
 «Николай Второй. Сорванный триумф» — духовная реабилитация. Ч.1. С Евгением Крыловым беседовала Ольга Иванова. 27.04.2009
 Реки Вавилона и островки веры. Ч.2 С Евгением Крыловым беседовала Ольга Иванова. 28.04.2009
 Искусство — это всегда любить и отдавать. Ч.3 С Евгением Крыловым беседовала Ольга Иванова. 29.04.2009
 Евгений Крылов на сайте КиноПоиск

Выпускники Саратовского технического университета
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров